Буздалов — фамилия; имеет женскую форму Буздалова.

Известные носители:
 Буздалов, Иван Николаевич (1928—2018) — экономист, специалист в области управления агропромышленным комплексом, академик РАСХН (1995), академик РАН (2013), лауреат премии имени А. В. Чаянова (1999).
 Буздалов, Максим Викторович (род. 1987) —  чемпион мира по программированию. Кандидат технических наук, доцент кафедры Компьютерные технологии Университета ИТМО.